Влади́мир Воро́нин:
 Воронин, Владимир Александрович (род. 1975) — предприниматель, президент группы компаний ФСК.
 Воронин, Владимир Алексеевич (1925—2008) — советский передовик производства, лауреат Государственной премии СССР.
 Воронин, Владимир Валентинович (1950—2018) — советский и российский оперный певец (тенор) и педагог по вокалу.
 Воронин, Владимир Дмитриевич (1889— не ранее 1945) — советский инженер-флагман 3-го ранга.
 Воронин, Владимир Иванович (1890—1952) — капитан советского ледокольного флота.
 Воронин, Владимир Максимович (род. 1942) — советский деятель, механизатор племптицесовхоза-репродуктора «Запорожский» Запорожской области, Герой Социалистического Труда.
 Воронин, Владимир Николаевич (род. 1941) — президент Молдавии.